Dieser Artikel befasst sich mit der nationalen Demografie Dänemarks, jedoch nicht mit der Entwicklung auf den Färöern und Grönland.

Nationale Demografie 
Seit 1980 liegt die Anzahl der Einheimischen in Dänemark konstant bei rund 5 Millionen, und nahezu das gesamte Bevölkerungswachstum von 5,1 auf 5,8 Millionen im Jahr 2018 war auf Einwanderung aus dem Ausland zurückzuführen.

Laut statistischen Angaben von 2017 waren 86,9 % der Bevölkerung Dänemarks von 5.760.694 Personen dänischer Abstammung, das bedeutet, dass mindestens ein Elternteil in Dänemark geboren wurde und die dänische Staatsbürgerschaft besitzt. Die restlichen 13,1 % waren ausländischer Herkunft, definiert als Einwanderer oder Nachkommen jüngster Einwanderer. Die häufigsten Herkunftsländer waren Polen, die Türkei, Deutschland, der Irak, Rumänien, Syrien, Somalia, Iran, Afghanistan und das ehemalige Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten. Insgesamt entsprechen 752.618 Personen dieser Definition. Von allen Ausländern im Land hatten 36 % einen Migrationshintergrund aus einem westlichen Land (Europa, Nordamerika oder Australien) und 64 % hatten einen Hintergrund aus einem nicht-westlichen Land. Zu den historischen Minderheiten des Landes gehören Deutsche, Juden und Roma. Personen aus Grönland und den Färöern besitzen die dänische Staatsbürgerschaft.

Beim Durchschnittsalter liegt Dänemark im Mittelfeld der europäischen Länder. Dänemark hat eine im europäischen Vergleich überdurchschnittliche Fertilitätsrate. Bei der Lebenserwartung liegt es jedoch leicht unter dem westeuropäischen Durchschnitt.

Historische Vitalstatistik 

Alle Daten stammen von Danmarks Statistik.

Fertilität von 1850 bis 1899 
Quellen: Our World In Data und Gapminder Foundation.

Lebenserwartung von 1775 bis 2015 
Quellen: Our World In Data und die UN.

1775–1950

1950–2015

Quelle: UN World Population Prospects

Sonstige Statistiken 
Historische Bevölkerungsentwicklung:

Folgende Statistiken stammen aus dem World Factbook der CIA:

Bevölkerung: 5.809.502 (Juli 2018, hochgerechnet / geschätzt)

Religion: Evangelisch-Lutherisch (74,8 %), Muslime (5,3 %), sonstige (19,1 %) (2017 geschätzt)

Altersstruktur:

0–14 Jahre: 16,57 % (männlich 493.829; weiblich 468.548)

15–24 Jahre: 12,67 % (männlich 377.094; weiblich 358.807)

25–54 Jahre: 39,03 % (männlich 1.147.196; weiblich 1.119.967)

55–64 Jahre: 12,33 % (männlich 356.860; weiblich 359.264)

65 Jahre und älter: 19,42 % (männlich 518.200; weiblich 609.737) (2018 geschätzt)

Wachstumsrate: 0,59 % (2018 geschätzt)

Geburtenrate: 10,9 Geburten je 1.000 Einwohner (2018 geschätzt)

Mortalitätsrate: 9,3 Tode je 1.000 Einwohner (2018 geschätzt)

Netto-Migrationsrate: 2,1 Migranten je 1.000 Einwohner (2018 geschätzt)

Geschlechterverteilung:

Geburt: 1,05 männlich/weiblich

unter 15 Jahren: 1,05 männlich/weiblich

15–24 Jahre: 1,04 männlich/weiblich

25–54 Jahre: 0,99 männlich/weiblich

55–64 Jahre: 0,99 männlich/weiblich

65 Jahre und älter: 0,81 männlich/weiblich

Gesamtbevölkerung: 0,97 männlich/weiblich (2018 geschätzt)

Kindersterblichkeitsrate: 3,2 Tode/1.000 Lebendgeburten (2018 geschätzt)

Lebenserwartung bei Geburt:

Gesamtbevölkerung: 81 Jahre

männlich: 79,1 Jahre

weiblich: 83,1 Jahre (2018 geschätzt)

Fruchtbarkeit: 1,78 geborene Kinder pro Frau (2018 geschätzt)

Religion 
Die Religionsfreiheit wird durch das Grundgesetz Dänemarks garantiert.

Obwohl die dänische Gesellschaft stark säkularisiert ist, gehören knapp 75 % der Einwohner traditionell der evangelisch-lutherischen Dänischen Volkskirche (Folkekirken) an, die im 16. Jahrhundert als Teil des Protestantismus entstand (siehe Reformation in Europa). Knapp 20 % sind Mitglieder einer durch den dänischen Kirchenreformer Grundtvig inspirierten evangelischen Freikirche oder Wahlkirchengemeinde. Die Dänische Volkskirche ist als einzige Glaubensgemeinschaft eng mit dem Staat verknüpft. Parlament und Königin üben gemeinschaftlich die Leitung der Kirche aus, höchste administrative Instanz ist der Kirchenminister.

Katholiken (Bistum Kopenhagen) (0,6 %) und Muslime (5,3 %) stammen größtenteils aus Einwandererfamilien. Zu den christlichen Religionen zählen außerdem Zeugen Jehovas (0,3 %), Serbisch-Orthodoxe und Baptisten. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts leben Juden (~0,1 %) in Dänemark.

Siehe auch 
 Demografie Grönlands

Einzelnachweise 

Danemark
Gesellschaft (Dänemark)